Praechter ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Praechter, deutsche Politikerin (DFD)
 Karl Praechter (1858–1933), deutscher Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker